Az IIHF-világranglista a nemzeti jégkorong-válogatottak rangsora, amelyet a Nemzetközi Jégkorongszövetség (IIHF) készít 2003 óta. A ranglistát a világbajnokság, valamint a négyévente megrendezett olimpiai jégkorongtorna után teszik közzé, csak ezeken a tornákon elért helyezések számítanak a ranglistán.

Pontszámítási rendszer 
A pontszámítási rendszer az utolsó téli olimpia eredményein és az utolsó négy jégkorong világbajnokság végső helyezésein alapul. A világbajnok illetve az olimpia aranyérmes csapat 1200 pontot kap. Általában 20 pontnyi különbség van két helyezés között, például a 14. helyezett 860 pontot kap, míg a 15. 20 ponttal kevesebbet, azaz 840-et.

40 pontnyi különbség van az első és második, a második és harmadik, a negyedik és ötödik hely között. Továbbá 40 pontnyi a különbség a nyolcadik és kilencedik hely között, vagyis a főcsoportban az egyenes kieséses szakaszba jutás határvonalánál.

Az egyes tornákon elért pontszámokat súlyozottan számítják ki, az aktuális évtől számított évek szerint. Az aktuális év tornája 100%-os, az előző évé 75%-os, a 2. évé 50%-os, a 3. évé 25%-os súllyal számítják. A ranglistát megelőző 4. év eredményeit már nem veszik figyelembe. Az olimpiai torna pontszámának súlyozása is attól függ, hogy a ranglista készítése előtt hány évvel volt az olimpia. Emiatt az olimpia évében, a világbajnokságot követően rendszerint magasabbak a pontszámok, hiszen ekkor két torna – az olimpia és az aktuális világbajnokság is – 100%-os súllyal számít az összpontszámba. Az olimpiát megelőző évben pedig alacsonyabbak, mert az olimpiát csak 25%-os súllyal számítják.

Az így kiszámított pontszámok összege adja ki az adott csapat ranglista pontszámát.  A ranglistát a világbajnokság és a olimpia csoportbeosztásához is felhasználják.

A 2016-os IIHF-világranglistában a egyes tornák az alábbi súllyal szerepelnek:

Férfi világranglista

Jelenlegi ranglista 
A 2018-as IIHF világranglista a 2018-as, 2017-es, 2016-os és a 2015-ös világbajnokságok eredményein, illetve a 2018-as téli olimpiai játékok jégkorongtornájának eredményein alapul.

Frissítve: 2018. május 21.

A ranglista eddigi vezetői 
A világranglista élén évenként az alábbi válogatottak voltak:

Női világranglista

Jelenlegi ranglista 
A 2014-es IIHF világranglista a 2014-es téli olimpiai játékok női jégkorongtornájának, valamint a 2013-as, a 2012-es és 2011-es világbajnokságok eredményein alapul.

1. – Japán 2011-ben visszalépett a tornától, a divíziójában lévő utolsó helyért járó pontokat kapta meg.

Jegyzetek

Források 
 Világranglista az IIHF hivatalos honlapján

Jégkorong